ASSR peut désigner :

 Attestation scolaire de sécurité routière, dans les collèges et lycées français,
 Archives de sciences sociales des religions, une revue française fondée en 1956.

Sigle de 4 caractères